Iets dat geen doel of nut heeft, zie: futiliteit
Zinloos (single), een single van het Nederlandse rapduo Lange Frans & Baas B
Zinloos (film), een Nederlandse film uit 2004
Zie ook:
Zinloos geweld